

Persone
Giulia Occhini – soprannominata "la dama bianca", amante del ciclista Fausto Coppi
Gwen Crellin – soprannominata "la dama bianca" del Tourist Trophy

Altro
Dama bianca – tipo di fantasma
Dama Bianca – fantasma di Biancamaria Martinengo (1466-1479), che ogni 10 anni appare nel castello di Padernello
Dama Bianca – varietà di gelato affogato al cioccolato anche noto come Coppa Danimarca

Pagine correlate
La dama bianca